Zawroty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gm. Morąg
 Zawroty – część Gdańska